Výraz plotna (z něm. Platte) může mít několik významů:

 Plotna (deska) – plochý předmět, deska, například záznamová deska pevného disku
 Plotna (kuchyňské zařízení) – vyhřívaná plocha kuchyňského sporáku, metaforicky i celý sporák
 Brněnská plotna – skupina obyvatel brněnské periferie, vyznačujících se především originální mluvou – hantecem
 Ledová plotna – zledovatělá plocha na sjezdovce

Související články 
 Ploténka
 Sporák

Externí odkazy